Pervomayskoye, döpta efter första maj på ryska, kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Pervoye Maya (ort i Azerbajdzjan), Imisjli,

Moldavien 

 Pervomaisc, ort, Unitatea Teritorială din Stînga Nistrului,

Ryssland 
 Pervomajskaja – tunnelbanestation i Moskva

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Moldavienförgreningar